

Codici 
 xpm – codice ISO 639-3 della lingua pumpokol

Informatica 
.xpm – estensione del formato di file per immagini X PixMap